Кёльнский марафон — международный марафон, который ежегодно проводится в Кёльне, Германия. В настоящее время по критерию IAAF имеет серебряный статус. Традиционно проходит в конце сентября или начале октября. С 2006 года наряду с основной дистанцией также проводится полумарафон.

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Германии
Международные спортивные соревнования в Кёльне
Мероприятия, регулярно проводимые с 1997 года